Riječ odlučiv ima formalno značenje u teoriji rekurzije, teoriji formalnih jezika, te matematičkoj logici.

 rekurzivan skup (odlučiv skup), u teoriji rekurzije
 odlučiv jezik, u formalnim jezicima.
 odlučivost (logika), u matematičkoj logici.
 Gödelov teorem nepotpunosti, teorem o neodlučivosti jezika koji se sastoje od "istinitosnih iskaza" u matematičkoj logici